Changshan Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changshan Shuiku (reservoar i Kina, Anhui), 
 Changshan Shuiku (reservoar i Kina, Fujian), 

Robotskapade Kinaförgreningar